Ibrahima Koné (ur. 1969) – iworyjski piłkarz
 Ibrahima Koné (ur. 1977) – malijski piłkarz
 Ibrahima Koné (ur. 1999) – malijski piłkarz